Cividate peut faire référence à :

 Cividate est une commune italienne de la province de Brescia, en Lombardie ;
  est une ancienne commune italienne de la province de Brescia ;
 Cividate est une commune italienne de la province de Bergame, en Lombardie.

Homonymie de toponyme